Название Равно-Село относится к следующим населённым пунктам:
 Равно-Село — село в Болгарии.
 Равно-Село — село в Сербии.